Санта-Ана (, «свята Анна») — іспанська власна назва.

Особи 
 Антоніо Лопес де Санта-Анна — мексиканський політичний лідер.

Топоніми 
 Санта-Ана (Каліфорнія) — місто на півдні штату Каліфорнія на березі річки Санта-Ана.
 Санта-Ана (річка) — річка у Південній Каліфорнії.
 Санта-Ана (вулкан) — найвищий вулкан Сальвадору.
 Санта-Ана (місія) — єзуїтська місія на території сучасної аргентинської провінції Місьйонес.
 Санта-Ана (Техас) — місто у США, штат Техас.
 Санта-Ана (Оахака) — місто у Мексиці, штат Оахака.
 Санта-Ана (Сонора) — місто у Мексиці, штат Сонора.
 Санта-Ана (департамент) — департамент у Сальвадорі.
 Санта-Ана (Сальвадор) — друге за величиною місто у Сальвадорі, столиця однойменного департаменту.
 Санта-Ана (Санта-Фе) — місто в Аргентині, провінція Санта-Фе.
 Санта-Ана (Місьйонес) — місто в Аргентині, провінція Місьйонес.
 Санта-Ана (Колумбія) — місто в Колумбії.
 Санта-Ана (гора) — гора в Еквадорі.
 Санта-Ана (Кастровіррейна) — район в Перу.
 Санта-Ана (Ла Конвенсьйон) — район в Перу.
 Санта-Ана (Ансоатегі) — місто в Венесуелі
 Санта-Ана (Кагаян) — місто на Філіппінах.
 Санта-Ана (Маніла) — місто на Філіппінах.
 Санта-Ана (Пампанга) — місто на Філіппінах.
 Санта-Ана (Кабо-Верде) — місто в Кабо-Верде.
 Санта-Ана-де-Коро — місто на північному заході Венесуели, столиця штату Фалькон.
 Санта-Ана-де-Якума — місто в Болівії.
 Санта-Ана-де-Веласко — місто в Болівії.
 Санта-Ана-де-Пуса — місто в провінції Толедо, Іспанія.

Інше 
 Санта-Ана (вітер) — сильні сезонні вітри у південній Каліфорнії (США) та північній Нижній Каліфорнії (Мексика).